Fürbaß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Fürbaß (1815–1868), deutscher Orgelbauer
 Manfred Fürbaß (* 1936), deutscher Politiker (LDPD), MdV